Villa Valmarana (Lisiera) —   villa situada em Lisiera, fracção comunal de Bolzano Vicentino, província de Vicenza, região Vêneto, Itália
 Villa Valmarana (Vigardolo) —   villa situada em Vigardolo, fracção comunal de Monticello Conte Otto, província de Vicenza, região Vêneto, Itália

Desambiguação